Antandrus (stad), stad in Mysië of Troas
 Antandrus (geslacht), geslacht van rechtvleugeligen